Sinn Féin – partito repubblicano irlandese
Sinn Féin Printing & Publishing Company – casa editrice irlandese
Sinn Féin – giornale pubblicato dalla Sinn Féin Printing & Publishing Company
Sinn Féin – gruppo di guerrieri irlandesi di stampo mitologico